James A. Fitzpatrick (1894–1990) – amerykański scenarzysta, producent filmowy i reżyser
 James Fitzpatrick (1892–1973) – amerykański rugbysta, olimpijczyk
 Jim Fitzpatrick (ur. 1959) – amerykański aktor

Strony ujednoznaczniające